Cervo - em inglês, deer88UJ

Localidades

Ilha Deer

Desambiguação